Schlössl oder Schlößl (Variante von Schlösslein) ist Ortsname:
 Schlössl (Gemeinde Mondsee), Ortsteil von Mondsee, Oberösterreich
 Schlößl (Gemeinde Nußdorf am Haunsberg), Ortschaft von Nußdorf am Haunsberg, Land Salzburg

Bauwerke:
 Schlössl (Bad Reichenhall)
 Burgstall Schlössl, Sitzambuch
 Schlössl in der Baumgasse, Graz

Siehe auch:
 Gschlößl
 Schlösschen
 Schlössel
 Schlössle
 Schlössli
 Schlösslein